La Palestina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Palestina, Durango, Santiago Papasquiaro, 
 La Palestina, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar